Computerspellen
 The Movies (computerspel), een computerspel uit 2005
 The Movies: Stunts & Effects, een uitbreiding van bovenstaand spel
 M.O.V.I.E., een computerspel

Bioscopen
 The Movies (Amsterdam), een bioscoop in Amsterdam
 The Movies (Dordrecht), een bioscoop in Dordrecht

Films
 Film (cinematografie), in het Engels ook wel movie genoemd
 The Movies (film), een stille film uit 1925
 A Movie, een experimentele film uit 1958

Overig
 The Movies (band)